Palais Lobkowitz bezeichnet:
 das Gebäude der deutschen Botschaft in Prag, siehe Palais Lobkowitz (Prag)
 das Palais Lobkowitz in der Prager Burg
 ein Palais in Wien, siehe Palais Lobkowitz (Wien)